Казённый Торе́ц (, Тор) — река в северной части Донецкой области Украины, правый приток Северского Донца.

Гидрография 

Начинается на северо-западных склонах Донецкого кряжа. Долина преимущественно трапециевидная (ширина З-4 км), склоны обрывистые. Пойма двухсторонняя, шириной 400—600 м, наибольшая ширина — до 2 км. Русло извилистое, средняя ширина его в среднем и нижнем течении 20-30 м; есть пороги. Глубина реки до 2,5-3 м.

Во время межени в верховьях река пересыхает, образуя отдельные плёсы. В среднем и нижнем течении осуществляется расчищение и углубление русла. Ледостав нестойкий, с середины декабря до середины марта. Гидрологические посты возле города Славянска (с 1925), пгт Райского (с 1928).

Сильные наводнения происходили в марте 1909, марте 1971, апреле 1929, июне 1932, июне 1964, марте 1985. В 1935—1936 Казённый Торец и конец речки Вторая Беленькая были выпрямлены в районе посёлка Прокатчиков и парка Ленина (ныне сад Бернацкого) в Краматорске. После сильного наводнения 1964 года из-за прорыва плотины на речке Маячке в 1968—1972 в районе Краматорска и Славянска русло было очищено, в Славянске было выпрямлено, причём на одном участке старое русло осушено.

Хозяйственное использование 
На Казённом Торце сооружено множество прудов и водохранилищ для удовлетворения потребностей промышленного и бытового водоснабжения, орошения и рыболовства. Через русло реки проходит трасса канала Северский Донец — Донбасс, в низовье — группа Славянских озёр.

На Казённом Торце расположены города Дружковка, Краматорск, Славянск. В бассейне реки расположен также город Константиновка (на притоке Кривой Торец). На водный режим реки большое влияние имеют промышленные и бытовые сточные воды.

Происхождение названия 
Река ранее называлась Тор, неизвестно кто, когда и почему поменял название.

Предположительно от значения слова торец — край. В XVII—XVIII веках по реке проходила граница государственных («казённых») земель.

Галерея

См. также 

 Кривой Торец
 Реки Донецкой области
 Канал Северский Донец — Донбасс

Примечания

Литература 
 Афанасий Мезенцев, Книга Большому чертежу.
 Географическо-статистический словарь Российской империи: Словник № 2: Дабан — Кяхтинское градоначальство.
 
 
 

Реки Донецкой области
Притоки Северского Донца
Краматорск
Славянск
Дружковка
Славянский район (Донецкая область)
Реки Покровского района (Донецкая область)